Карел Косік (26 червня 1926 року — 21 лютого 2003) — чеський філософ-марксист.
 Косік Сергій Миколайович — український військовик, генерал-лейтенант.